

Sigle
 Heralds of Good News – Araldi della Buona Novella, società di vita apostolica cattolica

Codici 
 HGN – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Mae Hong Son (Thailandia)